Claire Liu var regerande mästare men valde att inte deltaga detta år.

Iga Świątek vann titeln efter att ha besegrat Leonie Küng med 6–4, 6–2 i finalen.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Lucky loser
  Caijsa Wilda Hennemann

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Kval 7

Kval 8

Referenser
 Lottning
 Lottning

Wimbledonmästerskapen 2018